Tindafjöll kan syfta på följande platser:

Island 

 Tindafjöll (bergskedja i Island, lat 63,95, long -18,79), Suðurland, 
 Tindafjöll (bergskedja i Island, lat 63,76, long -19,59), Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar